Приозе́рский муниципальный район — муниципальное образование в составе Ленинградской области.

Административный центр — город Приозерск.

География 
Территория Приозерского района — 3597,5 км².

Расположен в северной части Карельского перешейка, на западном берегу Ладожского озера.

Граничит:
 на севере — с Республикой Карелией (Лахденпохский район);
 на юге — со Всеволожским муниципальным районом;
 на западе — с Выборгским муниципальным районом.

С северо-востока территория района омывается водами Ладожского озера.

Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга — 145 км.

История 
В 1940 году на территории современного Приозерского района, перешедшей к СССР от Финляндии после Советско-финской войны, были образованы Кексгольмский (Кякисалмский) район (9 июля) с центром в г. Кексгольм (Кякисалми) в составе Карело-Финской ССР и Раутовский район (16 мая) с центром в пос. Рауту в составе Ленинградской области.

24 ноября 1944 года Кексгольмский район в составе 12 сельсоветов был передан в состав Ленинградской области.

1 октября 1948 года Кексгольмский район был переименован в Приозерский, а Раутовский — в Сосновский.

«Протоколом № 12 заседания Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1948 года в Указе о переименовании районов, городов, рабочих поселков и сельских Советов Ленинградской области д. № 741/2 в пункте 1 принято: Кексгольмский район переименовать в Приозерскии район и районный центр Кексгольм в город Приозерск»

9 декабря 1960 года Сосновский район был упразднён, в состав Приозерского района вошли 4 сельсовета упразднённого района. Таким образом, в составе района оказался рабочий посёлок Кузнечное и 12 сельсоветов: Богатырёвский, Борисовский, Громовский, Запорожский, Красноармейский, Кротовский, Ларионовский, Мельниковский, Отрадненский, Петровский, Приладожский, Сосновский.

С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года район был упразднён, его территория входила в состав Выборгского района.

По данным 1973 года в состав района вошёл Мичуринский сельсовет, упразднены Кротовский и Приладожский сельсоветы.

По данным 1990 года упразднён Красноармейский сельсовет, образован Ромашкинский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» изменено название административно-территориальной единицы «сельсовет» на исторически традиционное наименование административно-территориальной единицы России «волость», таким образом в составе района организовано 12 волостей (из состава Мичуринского сельсовета выделена Красноозёрная волость).

С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 50-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» в составе района образованы 2 городских и 12 сельских поселений (Борисовская волость преобразована в Раздольевское сельское поселение, Богатырёвская — в Севастьяновское сельское поселение), город Приозерск вошёл в состав района как Приозерское городское поселение.

Население 

Примечания. Рост численности населения по переписи 1970 года объясняется включением в состав района Сосновского района (13 516 человек на 1959 год).Рост численности населения по переписи 2010 года объясняется включением в состав района города Приозерска (18 933 человек по переписи 2010 года).

Динамика численности населения района, включая административный центр — город Приозерск:

 Урбанизация
В городских условиях (город Приозерск и пгт Кузнечное) проживают   % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
Приозерский муниципальный район как административно-территориальная единица делится на 14 поселений.

В район входят два городских и 12 сельских поселений:

Населённые пункты 

В Приозерском районе насчитывается 103 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей были упразднены деревня Колокольцево и посёлок Краснополье.

Местное самоуправление 
Местное самоуправление в Приозерском районе организовано согласно уставу. Структуру органов местного самоуправления составляют Совет депутатов, глава муниципального района, администрация, комитет финансов и комитет социальной защиты населения.

Совет депутатов Приозерского района — представительный орган, состоящий из 28 депутатов:
 14 депутатов — главы четырнадцати муниципальных образований, входящих в состав Приозерского района
 14 депутатов — по одному депутату от каждого из четырнадцати муниципальных образований; избираются представительными органами муниципальных образований из своего состава.

Срок полномочий Совета депутатов составляет пять лет.

Глава Приозерского района избирается Советом депутатов из своего состава, является высшим должностным лицом района и исполняет полномочия председателя Совета. В сентябре 2014 года главой района был избран Мыльников Владимир Юрьевич (1976 г.р.).

Администрация района является исполнительно-распорядительным органом, занимается решением вопросов местного значения и наделена полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Ленинградской области. Администрацией руководит глава администрации, который назначается на должность по контракту по результатам конкурса. Условия контракта и порядок проведения конкурса определяются Советом депутатов. Контракт заключается на пять лет. Главой администрации является Соклаков Александр Николаевич.

Комитет финансов наделен правами юридического лица и осуществляет полномочия в сфере бюджетно-финансовых отношений муниципального района.

Комитет социальной защиты населения также является юридическим лицом, осуществляет полномочия в сфере социальной защиты населения муниципального района.

Экономика 
Приозерск — главный экономический центр Приозерского района.

Транспорт 

По территории района проходят автомобильные дороги:
  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»)
  (Санкт-Петербург — Приозерск)
  (Пески — Подгорье)
  (Среднегорье — ур. Топольки) 
  (Ушково — Пятиречье)
  (подъезд к деревне Красноозёрное)
  (Зеленогорск — Приморск — Выборг)
  (Молодёжное — Верхнее Черкасово)
  (Высокое — Синицино)
  (подъезд к посёлку Пчёлино)
  (подъезд к посёлку Пчёлино)
  (Сапёрное — Кузнечное)
  (Торфяное — Заостровье)
  (ст. Громово — паромная переправа)
  (Мельничные Ручьи — Приладожское)
  (Громово — Яблоновка)
  (Котово — Мичуринское)
  (подъезд к дер. Ягодное)
  (Комсомольское — Приозерск)
  (Выборг — Смирново)
  (подъезд к д. Соловьёвка)
  (Коммунары — Малая Горка)
  (Орехово — Петяярви)
  (Сапёрное — Мельниково)
  (подъезд к дер. Бережок)
  (Селезнёво — Лужайка)
  (подъезд к дер. Горы)
  (подъезд к пос. Шушино)
  (подъезд к дер. Новожилово)
  (Петровское — Ольховка)
  (Севастьяново — Яровое)
  (подъезд к пос. Проточное)
  (подъезд к дер. Хвойное)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации МО Приозерский муниципальный район
 Памятники архитектуры Ленинградской области. Краткий список. Приозерский район

 
Карельский перешеек